Wieloletni Plan Inwestycyjny